Ши́хино:

 Шихино — посёлок в Антроповском районе Костромской области
 Шихино —  деревня в Пушкиногорском районе Псковской области, Велейская волость
 Шихино — посёлок в Вышневолоцком районе Тверской области
 Шихино — посёлок в Селижаровском районе Тверской области
 Шихино — микрорайон города Ржева Тверской области